Der Ausdruck Kriegsgegner bezeichnet
 Menschen die gegen eine kriegerische Auseinandersetzung sind, siehe Pazifist
 die Parteien, die sich in einer kriegerischen Auseinandersetzung gegenüberstehen, siehe Kriegspartei

Siehe auch